Em 1917–18 no futebol português, o Benfica venceu o Campeonato Regional de Lisboa, o Império Lisboa Clube a Taça de Honra e o SP Salgueiros o Campeonato Regional do Porto.

Títulos 
Regionais
 Campeonato Regional de Évora – União Eborense
 Campeonato Regional de Faro – Farense
 Campeonato Regional de Funchal – Marítimo
 Campeonato Regional de Lisboa – Benfica
 Campeonato Regional do Porto – SP Salgueiros
 Taça de Honra 1ª Divisão: Império Lisboa Clube

Futebol de 1917 em Portugal
Futebol de 1918 em Portugal
1917–18